Eleonora Anglická ( Eleanor of Woodstock, 18. června 1318, hrad Woodstock – 22. dubna 1355, klášter Deventer) byla geldernská hraběnka z dynastie Plantagenetů.

Život 
Narodila se jako dcera anglického krále Eduarda II. a Izabely, dcery francouzského krále Filipa Sličného. V květnu 1332 se díky matčině sestřenici se vší dvorskou parádou provdala za ovdovělého Renauda z Geldern. Hraběti s přízviskem černý Eleonora porodila dva syny a roku 1338 se musela bránit Renaudovu nařčení, že má lepru. Tehdy se v mladé hraběnce probudil matčin bojovný duch a v Nijmegenu se před dvořany odhalila natolik, že nemohlo být pochyb o jejím tělesném zdraví. Renaud ji vzal zpátky ke dvoru a manželství vydrželo až do jeho smrti pádem z koně roku 1343. Eleonoře se nepodařilo udržet místo regentky a zemřela o dvanáct let později v chudobě v cisterciáckém klášteře Deventer, kde byla i pohřbena. Společně s manželem je na iluminaci v Taymouthských hodinkách a také na náhrobku Filipy Henegavské ve Westminsterském opatství.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Eleonořina pečeť

Plantageneti
Anglické princezny
Hraběnky z Geldern
Regentky
Narození v roce 1318
Narození 18. června
Úmrtí v roce 1355
Úmrtí 22. dubna
Pohřbení v klášterech v Nizozemsku
Ženy